Veka naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun i Halland består av två skilda reservat:
Veka (norra)
Veka (södra)